|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2014 vond plaats van 8 tot en met 13 september 2014 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Het derde reekshoofd, Karin Knapp uit Italië, won het toernooi, zonder een set te verliezen. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Servische titelverdedigster Bojana Jovanovski, met een tiebreak in de tweede set. Knapp wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Tímea Babos en Jaroslava Sjvedova waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Darija Jurak en Megan Moulton Levy, had als enige van de plaatsingslijst de eerste ronde overleefd. Maar na de tweede ronde viel ook voor hen het doek.

Het ongeplaatste duo Aleksandra Krunić / Kateřina Siniaková won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste Russische koppel Margarita Gasparjan en Aleksandra Panova in twee sets. Het was voor beide winnaressen hun eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tasjkent 2014
Tasjkent